Prince George steht für:
 George of Wales (* 2013), Zweiter der britischen Thronfolge
 Prince George (Schiff), ein britisches Linienschiff

Prince George ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Prince George (British Columbia), Stadt in der Provinz British Columbia, Kanada
 Prince George County, County im Bundesstaat Virginia, Vereinigte Staaten
 Prince George’s County, County im Bundesstaat Maryland, Vereinigte Staaten
 Prince George (Virginia), Ort in Virginia, USA

Siehe auch:
 Prinz Georg